8416 Okada – asteroide della fascia principale
 Okada – nome proprio giapponese

Persone 

 Daryn Okada – direttore della fotografia statunitense
 Eiji Okada – attore giapponese
 Katsuya Okada – politico giapponese
 Kazuchika Okada – wrestler giapponese
 Mari Okada – sceneggiatrice giapponese
 Mariko Okada – attrice giapponese
 Masaki Okada – attore giapponese
 Masumi Okada – attore, comico, cantante, conduttore televisivo, produttore giapponese
 Megumu Okada – fumettista giapponese
 Peter Takeo Okada – arcivescovo cattolico giapponese
 Ryū Okada – calciatore giapponese
 Tadayuki Okada – pilota motociclistico giapponese
 Yoshinori Okada –  attore giapponese
 Yukiko Okada – cantante e idol giapponese

Pagine correlate 

 Okuda